Рамин Резаэян Семесканди (; ) — иранский футболист, защитник иранского клуба «Персеполис» и сборной Ирана.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Саба Ком». 9 февраля 2013 года дебютировал в Лиге чемпионов АФК в матче против эмиратского клуба «Аль-Шабаб». Всего сыграл за этот клуб 98 матчей и забил 7 голов.

В 2013 году перешёл в клуб «Рах Ахан». 25 июля 2013 года дебютировал за новый клуб в матче против клуба «Мес». 3 ноября 2013 года забил первый гол в матче против клуба «Зоб Ахан».

В 2015 году перешёл в клуб «Персеполис». 31 июля 2015 года дебютировал за новый клуб в матче против клуба «Падиде». 20 октября 2015 года забил первый гол за команду в матче против клуба «Сиах Джамеган».

Карьера в сборной 
4 января 2015 года дебютировал за сборную Ирана в товарищеском матче против сборной Ирака.

Статистика

Примечания 

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Саба Ком»
Игроки ФК «Рах Ахан»
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Аль-Шахания»
Игроки ФК «Аль-Духаиль»
Игроки ФК «Ас-Сайлия»